São Cristóvão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Cristóvão (ort), Sergipe, 
 São Cristóvão (kommun), Sergipe,

Portugal 

 Selho (ort), Braga, Guimarães, 
 São Cristóvão (freguesia), Évora, Montemor-O-Novo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar